Пе́рла — те ж саме, що й перли або окрема перлина.

Топонім 
 Перла — місто, розташоване в окрузі Гот-Спрінґс (штат Арканзас, США).
 Перла — офшорне газоконденсатне родовище поблизу карибського узбережжя Венесуели.